Piotr Krawczyk (1947–2021) – polski piłkarz
 Piotr Krawczyk (ur. 1969) – polski generał 
 Piotr Krawczyk (ur. 1978) – polski dyplomata, szef Agencji Wywiadu
 Piotr Krawczyk (ur. 1994) – polski piłkarz